Fontenille est un nom propre qui peut désigner :
 Fontenille, commune française du département de la Charente.
 Fontenille, un hameau de la commune française de Semussac, du département de la Charente-Maritime.
 Henri Fontenille, un dramaturge français.